Утарка — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Светлогорского сельского поселения.

География 
Расположен в южной части района, в истоках реки Утарки, отсюда и название.

Поселок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра село Агаповка — 44 км, до центра сельского поселения поселок Светлогорск — 22 км.

История 
Посёлок основан в начале 1930-х годах при 7-м отделении совхоза «Горный».

По состоянию на 2008 год на территории посёлка располагается 3-е отделение ЗАО «Зингейское».

Население

Историческое население

Улицы 
 Строительная улица
 Школьная улица

Инфраструктура 
 ФАП
 Школа
 Библиотека

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района